Plenikowski ist der Name von:
 Anton Plenikowski (1899–1971), deutscher Politiker (SED/KPD)

sowie einer Wagenrohbau- und Pferdekutschen-Fabrik:
 M. J. Plenikowski & Co